La saison 1964-1965 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement 

 : Tenant du titre

Berne remporte le  titre de son histoire.

Ligue nationale B

ligue

Notes et références

Notes

Références 

1964-1965
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace